Kanijeli Siyavuş Paşa, gran visir otomà (1582.1584, 1586-1589 i 1592-1593)
 Abaza Damad Siyavuş Paşa, gran visir otomà (1651 i 1656)
 Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa (1627-1688), gran visir otomà